Kalipso – księżyc Saturna
 Kalipso (Kalypso) – malarka grecka
 Kalipso – polski film z 2000 w reż. Adka Drabińskiego
 Kalipso (gr. Kalypso, łac. Calypso) – w mitologii greckiej jedna z Nereid
 Kalipso (gr. Kalypso, łac. Calypso) – w mitologii greckiej jedna z Okeanid
 Kalipso (gr. Kalypso, łac. Calypso) – w mitologii greckiej nimfa żyjąca na Ogygii, córka Atlasa lub Heliosa
 Tia Dalma/Kalipso – fikcyjna postać z serii Piraci z Karaibów luźno oparta na greckiej bogince

Zobacz też 
 Kalypso – planetoida o numerze katalogowym 53
 Kalypso – producent
 Calypso – miasto w USA
 Calypso – gatunek muzyczny; taniec latynoamerykański
 Calypso – wenezuelska telenowela z 1999

 Calypso – statek badawczy

 Calypso II – statek badawczy

 Calypso – rodzaj roślin z rodziny storczykowatych
 „Calypso” – francuski okręt podwodny z początku XX wieku
 „Calypso” – francuski okręt podwodny z okresu międzywojennego i II wojny światowej